Ripe – frazione del comune italiano di Trecastelli, in provincia di Ancona (comune autonomo fino al 2013)
Ripe – frazione del comune italiano di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo
Ripe San Ginesio – comune italiano in provincia di Macerata
Ripe – comune inglese dell'East Sussex
Ripe – unico album del duo femminile britannico delle Banderas, del 1991
Ripe – album della cantante Erika Norberg
RIPE – un'organizzazione operante in ambito Internet
Ripe – film del 1996 diretto dal regista Mo Ogrodnik